Long Branch ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Long Branch (Florida)
 Long Branch (Illinois)
 Long Branch (Mississippi)
 Long Branch (New Jersey)
 Long Branch (New York)
 Long Branch (Pennsylvania)
 Long Branch (South Carolina)
 Long Branch (Tennessee)
 Long Branch (Texas)
 Long Branch (Virginia)
 Long Branch (Fayette County, West Virginia)
 Long Branch (Wyoming County, West Virginia)